Termier kan som auktorsförkortning betyda:

 Geneviève Termier
 Henri Termier

Robotskapade auktorsförkortningar